Martorell - município da Espanha
 Pfyn - comuna da Suíça